Désertines, commune française de l'Allier
 Désertines, commune française de la Mayenne